Dit is de wereldranglijst van december 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 december 2009.

Mannen 12